Geva steht für:

 Geva, ein Kibbuz in Israel, siehe Gewa
 GEVA, eine deutsche Getränkegroßhandelskooperation